Davis County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Davis County (Iowa)
 Davis County (Utah)